Nenia – pieśni żałobne 
 Nenia – bogini rzymska